Smuczer Angéla (Eger, 1982. február 11. –) válogatott labdarúgó, középpályás. Jelenleg az MTK Hungária FC labdarúgója.

Pályafutása

Klubcsapatban

A válogatottban
2001 és 2017 között 124 alkalommal szerepelt a válogatottban és három gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14
 2.: 2000-01, 2001-02
 3.: 1999–00, 2003–04
 Magyar kupa
 győztes: 2001, 2002, 2004, 2010, 2013, 2014
 döntős: 1997, 2011

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 
 Smuczer Angéla: Álmom, hogy világversenyen játsszak a válogatottban
 
 

1982-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az Eger FC női labdarúgói
A Renova labdarúgói
A Femina labdarúgói
A László Kórház labdarúgói
Az US Compiegne labdarúgói
Az MTK női labdarúgói
Egriek